Трескавец:

 Трескавец — село в Болгарии. Находится в Тырговиштской области, входит в общину Антоново. 
 Трескавец — православный монастырь, расположенный вблизи пика Златоверх в 8 километрах к северу от Прилепа в Македонии.